Por Ellisville pode estar à procura de:
 Ellisville (Illinois)
 Ellisville (Mississippi)
 Ellisville (Missouri)

Desambiguações de topônimos